Selepukin ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Pawlowitsch Selepukin (1917–1993), russischer Schachkomponist, -autor und -funktionär
 Waleri Michailowitsch Selepukin (* 1968), russischer Eishockeyspieler